Заболотье () — село, входит в Новосёлковский сельский совет Млиновского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 51 человек. Почтовый индекс — 35110. Телефонный код — 3659. Код КОАТУУ — 5623885203.

Местный совет 
35110, Ровненская обл., Млиновский р-н, с. Новосёлки, ул. Первомайская, 2.

Ссылки 
 Заболотье на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Млиновского района